El término Alto Alegre puede referirse a:

 Alto Alegre, localidad de la provincia de Córdoba, Argentina;
 Alto Alegre, municipio en el estado de Roraima, Brasil;
 Alto Alegre, municipio en el estado de Río Grande del Sur, Brasil;
 Alto Alegre, municipio en el estado de São Paulo, Brasil;